Рудольф фон Альт (; 28 августа 1812, Вена — 12 марта 1905, там же) — австрийский художник-акварелист. Родился в Вене, он был сыном литографа Якоба Альта (1789–1871) и братом художника Франца фон Альта (1821–1914). Его полное имя Рудольф Риттер фон Альт, поскольку в 1889 году он получил титул Риттера (рыцаря).

Рудольф Альт обучался живописи вначале у своего отца Якоба Альта, признанного художника-акварелиста, а с 1828 года в Венской академии изобразительных искусств; затем участвовал в путешествиях своего отца. После поездки в Верхнюю Италию (1833) Рудольф фон Альт посвятил себя архитектурно-перспективной живописи. Он писал пейзажи Венеции, Неаполя, Вены, Альп, городов Ломбардии, Богемии, Галиции, Далмации, Баварии и Дунайской области до Пешта, а также России. В 1863 году он отправился в Крым, а в 1867 году совершил путешествие на Сицилию.

В 1897 году по просьбе своих друзей-художников Рудольф фон Альт возглавил Венский Сецессион. Он также издавал ежемесячный альманах объединения «Ver Sacrum» (лат., «Весна Священная»). Рудольф фон Альт умер в Вене в 1905 году. Большинство его картин хранится в различных музеях Вены. В 2005—2006 годах в венском музее Альбертина прошла ретроспективная выставка его произведений.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Выпускники Венской академии искусств
Художники Австрии
Похороненные на Центральном кладбище Вены